Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1984 года — () — четвёртый розыгрыш чемпионата среди молодёжных национальных футбольных сборных Европы, который проходил с 1982 по 1984 годы.

В чемпионате принимали участие 30 сборных. Впервые участвовали сборные Албании, Исландии и Уэльса. Победителем турнира во второй раз стала сборная Англии.

30 сборных были разделены на восемь групп (шесть групп — по четыре команды, две группы — по три). Победители отборочного турнира вышли в четвертьфинал. Финальная стадия проходила по двухкруговой системе.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены годы, в которых команда становилась чемпионом

Финальная стадия

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Лучший игрок турнира 
  Марк Хейтли

Бомбардиры 
6 мячей

  Марк Хейтли

3 мяча

  Мел Стерланд

  Роберто

2 мяча

  Хулио Салинас

  Мо Джонстон

1 мяч

  Говард Гейл
  Мич Д’Эврей
  Дейв Уотсон
  Марк Чемберлен
  Бутрагеньо
  Роберто Марина
  Мичел

  Франсиско
  Беньямино Виньола
  Роберто Манчини
  Паоло Монелли
  Роберт Важиха
  Дариуш Дзекановский
  Ян Фурток

  Филипп Анзиани
  Брайан Макклер
  Драган Манце
  Адмир Смаич
  Драган Стойкович
  Борислав Цветкович

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте УЕФА
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов RSSSF

1984
Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году
Чемпионаты Европы в 1984 году